Henley steht für:
 Henley (Familienname)
 Hawker Henley, ein Flugzeugtyp

Henley ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Henley (Somerset)
 Henley (Suffolk)
 Henley (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Henley-in-Arden, Warwickshire
 Henley-on-Thames, South Oxfordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Henley (Kalifornien)
 Henley (Missouri)
 Henley (Ohio)
 Henley (Oregon)
 Henley (Tennessee)
 Henley (Virginia)

in Australien:
 Henley (New South Wales)

in Neuseeland:
 Henley (Neuseeland)

Henley ist der Name mehrerer Sportveranstaltungen:

 Henley Boat Races, Rudermeisterschaft zwischen der University of Oxford und der University of Cambridge
 Henley Royal Regatta, traditionsreiche Ruder-Veranstaltung auf der Themse
 Henley Women's Regatta, jährliche Ruder-Veranstaltung auf der Themse
 Royal Canadian Henley Regatta, traditionsreiche kanadische Rudermeisterschaft

Siehe auch:
 Henley Creek
 Henley Business School (früher: Henley Management College)
 Hanley